Die Q School 2015/2 war das zweite von zwei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2015/16. Es fand vom 20. bis 25. Mai 2015 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent in England statt.

Modus 
Die 166 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2015/16 und 2016/17 erhält.

Alle Matches wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

 Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2015/16 qualifiziert waren, sind mit einem "" gekennzeichnet.

Teilnehmerfeld 
 Es nahmen 166 Spieler aus 22 Ländern teil

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2015 2
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Burton upon Trent